Coutil peut désigner :
 Le coutil (an. fr. , keutil, l ne se prononce pas) est une toile faite de fil de chanvre ou de lin, souvent mélangée de coton, lissée et serrée. Le coutil d'un sommier, d'un matelas. Un pantalon de coutil.

 Dérivé de l'ancien français coute, autre forme de couette.

 Léon Coutil

Étoffe